El xenó-135, 135Xe és un isòtop inestable de xenó amb un període de semidesintegració de 9,2 hores. El 135Xe és producte de la fissió de l'urani (6,3 %), sent el verí nuclear absorbent de neutrons més poderós conegut (3 milions de barns), per la qual cosa té un efecte significatiu en l'operació d'un reactor nuclear.

Xenó
Isòtops